Das Patrozinium der Apostel Simon Zelotes und Judas Thaddäus, deren gemeinsamer Festtag der 28. Oktober ist, tragen folgende Kirchen und Kapellen:

Deutschland 
 St. Simon und Judas (Altengesees)
 St. Maria, Simon und Judas (Altheim), Bayern
 St. Simon und Judas Thaddäus (Bad Sassendorf)
 St. Cyriakus, Simon und Judas (Basse)
 St. Simon und Judas Thaddäus (Baumholder)
 St. Simon und Judas Thaddäus (Bergheim)
 St. Simon und Judas Thaddäus (Bibergau)
 St. Simon und Juda (Brockum)
 St. Simon und Juda Thaddäus (Crostwitz)
 Distelrather Kapelle in Düren, Nordrhein-Westfalen
 St. Simonis et Judae (Eismannsdorf), Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 St.-Simon-Zelotes-und-Juda-Thaddäus-Kirche (Etteln), Ortsteil von Borchen bei Paderborn
 Goslarer Dom, Heilige-Simon-und-Judas-Stiftskollegskirche
 St. Simon und Judas (Harsleben)
 St. Simon und Judas (Hedersleben)
 St. Simon und Judas (Hennef)
 St. Simon und Juda (Herschbroich)
 Hl.-Simon-und-Judas-Abteikirche (Hersfeld) der Abtei Hersfeld in Bad Hersfeld
 St. Simon und Judas (Heutingsheim), Ortsteil von Freiberg am Neckar
 St. Simon und Judas Thaddäus (Holzgünz)
 St. Simon und St. Judas (Hosenfeld), ehemalige Propsteikirche, in Hosenfeld-Blankenau
 Simon-und-Judas-Kirche Issigau
 Simon-und-Judas-Kirche Marlesreuth
 St. Simon und Juda (Neunhofen)
 St. Simon und Judas (Neustadt)
 St. Simon und Judas Thaddäus (Oberembt)
 St. Simon und Judas Thaddäus (Otzenrath)
 St. Simon und Judas Thaddäus (Pfarrkirchen)
 St. Simon und St. Judas Thaddäus (Poppenlauer)
 St. Simon und Judas (Reken)
 St. Simon und Juda (Remda)
 St. Simon und Judas (Remptendorf)
 St. Simon und Judas (Rohda) in Erfurt-Rohda
 St. Simon und Judas Thaddäus (Sparnberg)
 St. Simon und Judas Thaddäus (Bergheim-Thorr)
 St. Simon und Juda (Trier)
 St. Simon und Judas (Unterelsbach) in Oberelsbach, Ortsteil Unterelsbach
 St. Simon und Judas Thaddäus in Villip (Ortschaft in Wachtberg)
 St. Simon und Judas Thaddäus (Wasserlosen)
 St. Simon und Judas Thaddäus (Weidenthal)
 St. Simon und Judas (Wennedach)
 St. Simon und Judas (Wiershausen), Kalefeld, Niedersachsen
 St. Simon und Judas (Wormeln)
 St. Simon und Judas Thaddäus (Zußdorf)

Italien 
 Santi Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela, Rom
 San Simeone Piccolo, Venedig

Österreich 

Burgenland
 Pfarrkirche Oggau
 Pfarrkirche Mitterpullendorf

Niederösterreich
 Pfarrkirche Altlengbach
 Pfarrkirche Gars am Kamp
 Pfarrkirche Kilb
 Pfarrkirche Vösendorf
 Pfarrkirche Weißenkirchen an der Perschling

Oberösterreich
 Pfarrkirche Pabneukirchen
 Pfarrkirche Palting
 Pfarrkirche Taiskirchen im Innkreis

Osttimor 
 São Simão e São Judas (Metagou), Kapelle im Suco Metagou, Gemeinde Liquiçá

Polen 
 Pfarrkirche St. Simon und Judas in Jędrzejów

Schweiz 
 Kapelle Breitmatten

Tschechien 
 Kirche Simon und Juda in Břežany,
 Kirche St. Simon und Juda, in Roseč,
 Stadtkirche St. Simon und Juda in Štětí

Weitere 
 Stiftskirche St. Simon und Juda in Wąbrzeźno, Polen
 St. Judas Thaddäus (Eglisau), Schweiz

Siehe auch 
 Sim-Jü, Simon-Juda-Markt, Werne
 Simonskirche

 
Simon–Judas